A Equipe romena representa a Roménia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial II.

Historia 
A Roménia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1973. Seus melhores resultados foi a semifinal de 1973.

Equipe atual (2021)
 Irina Maria Bara
 Mihaela Buzărnescu
 Elena Gabriela Ruse
 Monica Niculescu

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Romena da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis